Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1984 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 21 en 22 januari 1984 op de ijsbaan van IF Fram te Larvik. Er namen 30 schaatsers uit 12 landen aan deel.

Titelverdediger was Hilbert van der Duim, die de Europese titel in 1983 te Den Haag had veroverd. Van der Duim veroverde zijn tweede Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1984
Langebaanschaatsen in 1984
Schaatsen in Noorwegen
Schaatsen 1984